

Lokalizacje

Niemcy 
 Wallersdorf – dzielnica Ansbachu
 Wallersdorf – dzielnica Grebenau
 Wallersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dingolfing-Landau